«Аме́рика Мине́йро» ( или América Mineiro), либо Аме́рика (Бе́лу-Оризо́нти) — бразильский футбольный клуб из города Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс.

История 
«Америка» была образована 30 апреля 1912 года. На заре любительского футбола «Америка» смогла 10 раз подряд выиграть чемпионат штата Минас-Жерайс, что является общенациональным рекордом (наряду с достижением клуба АБС из Натала) и занесено в книгу рекордов Гиннесса.

В 1933 году команда выступила с протестом против профессионализации футбола и сменила цвета на красный и белый. В 1943 году «Америка» всё же решила стать профессиональным клубом и вернулась к традиционным цветам — зелёному, белому и чёрному.

С наступлением профессиональной эры «Америка» сумела выиграть чемпионат штата шесть раз, а в своём штате намного уступает двум грандам бразильского и южноамериканского футбола — «Крузейро» и «Атлетико Минейро», однако прочно удерживает за собой статус третьего клуба штата за всю историю с 16 титулами.

Достижения 
  Чемпион штата Минас-Жерайс (16): 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016
  Обладатель Кубка Сул-Минас (1): 2000
  Чемпион Бразилии в Серии B (2): 1997, 2017
  Чемпион Бразилии в Серии С (1): 2009
  Обладатель Молодёжного Кубка Сан-Паулу (1): 1996

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитые игроки 
Список составлен по версии сайта об истории и статистике «Америки», составлен журналистами, историками футбола, автором официальной книги об истории клуба.
  Алессандро Нунес (2000—2002, 2003—2004, 2011—2013)
  Роке Вальсечи (1948—1950)
  Веллингтон Пауло (1990—2000, 2005, 2009—2010)
  Гунга (1955—1961) — второй бомбардир в истории клуба (109)
  Данило (2007—2010)
  Денис (1990—2000, 2006—2007)
  Дирсеу Алвес (1962—1965, 1971—1973)
  Жабуру (1954—1956)
  Жаир Бала (1964—1965, 1970—1971)
  Жардел (1957—1960)
  Жилберту Силва (1997—1999)
  Жука Шоу (Жозе Апаресидо да Консейсан) (1971—1974)
  Флавио Лопес (1988—1995)
  Луис Карлос Маринс (1989—1995)
  Марко Антонио Милагрес (1991—2001) — рекордсмен по числу проведённых матчей (371)
  Ненека I (1973)
  Педро Омар (1970—1974)
  Амаури Орта (1958—1964; 1970—1971)
  Пальинья (1989—1991; 2000; 2002) — седьмой бомбардир в истории клуба (77)
  Петронио (1948—1954) — третий бомбардир в истории клуба (106)
  Пинтадо (Луис Карлос ди Оливейра Прето) (1997, 2000)
  Роналдо Луис (1988—1991, 1997)
  Сатиро Табоада (1922—1935) — лучший бомбардир в истории клуба (167 голов)
  Селсо (1994—1999)
  Силвио (1990, 1996)
  Тостао (1962—1963)
  Тупанзиньо (1997—1999)
  Фред (2003—2004)
  Эванилсон (1996—1998, 2009—2010)
  Эдер Алейшо (1973—1976)
  Эулер (1988—1993, 2007—2011) — пятый бомбардир в истории клуба (79)

Тренеры 
  Живанилдо Оливейра (1997—1998, 2009, 2011—2012, 2014—2016, 2018—2019)
  Теле Сантана (работал тренером-селекционером в «Америке» и тренером молодёжных команд)
  Юстрич (1971, 1972—1973, 1976, 1979)
  Орландо Фантони (1973)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сайт об истории и статистике «Америки»